Нисан може бити:

 Нисан, јапански произвођач аутомобила
 Нисан (река), река у Шведској
 Нисан (месец), месец јеврејског календара
 Нисан (острво), острво у Тихом океану, Папуа Нова Гвинеја